Sant’Ilario (zu deutsch: Heiliger Hilarius) bezieht sich in italienischer Übersetzung auf Papst Hilarius beziehungsweise auf den Bischof und Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers und steht für:
 Sant’Ilario, Titel eines Buches von Paul Mongré (alias: Felix Hausdorff)

Orte in Italien:
 Sant’Ilario dello Ionio, Gemeinde in der Region Kalabrien
 Sant’Ilario d’Enza, Gemeinde in der Region Emilia-Romagna
 Sant’Ilario, ein zu der Gemeinde Campo nell’Elba gehörendes Bergdorf
 Sant’Ilario, Stadtteil der Hafenstadt Genua